Collegio uninominale Umbria - 02 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati usato nelle elezioni del 2018
 Collegio uninominale Umbria - 02 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati usato nelle elezioni del 2022
 Collegio uninominale Umbria - 02 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori